Klopfleisch ist der Familienname folgender Personen:

 Friedrich Klopfleisch (1831–1898), deutscher Archäologe, Prähistoriker und Kunsthistoriker
 Margarete Klopfleisch (1911–1982), deutsche Bildhauerin